Brian Hersch, un auteur de jeux de société depuis 1985;
 Fred Hersch (né en 1955, Cincinnati), un pianiste américain de jazz;
 Jeanne Hersch (1910, Genève - 2000, Genève), une philosophe suisse;

Patronyme allemand
Patronyme juif